Соно́бэ (, ) — имя собственное японского происхождения; распространено в виде фамилий.

Известные носители:
 Сонобэ, Ваитиро (1883—1964) — японский военный, генерал-лейтенант Императорской армии Японии в годы Второй японо-китайской войны.
 Сонобэ, Томоко (род. 1982) — японская кёрлингистка.
 Сонобэ, Цутому (род. 1958) — японский футболист.